Кубок Тото 2018–2019 — 34-й розіграш Кубка Тото. Титул вдруге поспіль здобуло Маккабі Тель-Авів.

Формат змагань 
На першому етапі команди за географічним принципом поділені на дві групи по 5 учасників. Два переможці груп проходять до півфіналів, інші команди - до кваліфікаційних матчів. Учасники єврокубків сезону 2018/2019 не змагаються у груповому турнірі. Хапоель (Беер-Шева) та Хапоель (Хайфа) у матчі за Суперкубок Ізраїлю, а також Маккабі (Тель-Авів) та Бейтар у матчі між командами-учасниками Ліги Європи 2018/2019 визначають ще двох півфіналістів Кубка Тото.

Груповий етап 
Матчі пройшли з 28 липня по 12 серпня 2018 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Кваліфікаційні матчі

Суперкубок Ізраїлю

Матч між учасниками Ліги Європи 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|29 липня 2018

|}

Матч за 13-14 місця 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|18 серпня 2018

|}

Матч за 11-12 місця 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|18 серпня 2018

|}

Матч за 9-10 місця 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|18 серпня 2018

|}

Матч за 7-8 місця 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|18 серпня 2018

|}

Матч за 5-6 місця 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|19 серпня 2018

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|19 серпня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|20 серпня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Тото на soccerway 

2018–2019
2018 у футболі
2019 у футболі
2019 в Ізраїлі